

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Горна половина

Долна половина 

WTA Тур 2013
Катар Тотал Оупън